Змагання з бігу на 5000 метрів серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2019 у Досі проходили 27 та 30 вересня на стадіоні «Халіфа».

Напередодні змагань 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Головними фаворитами на перемогу розглядалось тріо ефіопських бігунів, яке посідало перші три позиції в цьогорічному рейтингу в бігу на 5000 метерів, — Телагун Бекеле, Селемон Барега та Хагос Гебрхівет.

Результати

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші п'ятеро з кожного забігу () та п'ятеро найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з шостого ().

Фінал 

Фінальний забіг увінчався спринтерським протистоянням на фініші між Муктаром Едрісом та Селемоном Барегою, переможцем в якому вийшов більш досвідчений Едріс, вдруге поспіль виборовши «золото» світових першостей на цій дистанції.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2019
Біг на 5000 метрів на чемпіонатах світу з легкої атлетики